Gnägi ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Gnägi (* 1991), Schweizer Politiker (Mitte)
 Rudolf Gnägi (1917–1985), Schweizer Politiker (SVP)

Als Gnägi wird zudem bezeichnet: 
 ein Tricothemd der Schweizer Armee, siehe Persönliche Ausrüstung (Schweizer Armee) #Bekleidung